На војску државе Србије:
 Војска Србије, оружана сила Републике Србије од 2006.
 Војска Краљевине Србије, оружана сила Краљевине Србије од 1882. до 1918.
 Војска Кнежевине Србије, оружана сила Кнежевине Србије до 1882.
 Српска устаничка војска 1804—1817, устаничка војска из Првог и Другог српског устанка
 Војска Србије у средњем веку, пре пада под турску власт

На војске српског народа ван држава Србије и Југославије:
 Црногорска војска, оружана сила Црне Горе која се сматрала српском државом до Првог светског рата
 Српска устаничка војска (1848—1849), устаничка војска из Револуције из 1848.
 Српска војска Крајине, оружана сила Републике Српске Крајине од 1992. до 1995.
 Војска Републике Српске, оружана сила Републике Српске од 1992. до 2006.

Српске војне формације у времену кад није постијала држава Србија:
 Српска милиција (Хабзбуршка монархија)
 Народна војска, коју је организовао Хаџи Мустафа-паша против јањичара
 може се односити на Војску државе Југославије од 1918. до 2006.
 На полицијско-војне формације од 1941. до 1944. под непосредном контролом Војне команде Вермахта.

Види још  
 Војска Краљевине Србије из Првог светског рата
 Српска војска у Бизерти